Талоркан:

 Талоркан I (ум. 657) — король пиктов в 653—657 годах.
 Талоркан II — король пиктов в 780—782 годах.